

Patronyme 

 Philippe Le Sueur de Petiville (1607-1657), poète français
 Eustache Le Sueur (1617-1655), peintre français ;
 Pierre-Charles Le Sueur (1657-1704), explorateur français ;
 Jean-Baptiste Lesueur (), homme politique français, député de l'Orne de 1791 à 1792 ;
 Jean-Baptiste Lesueur (1749-1826), peintre français ;
 Jacques-Philippe Le Sueur (1757-1832), sculpteur français ;
 Jean-François Lesueur (1760-1837), compositeur français ;
 Pierre-Étienne Lesueur (actif de 1791 à 1810), peintre français, membre de la Commission temporaire des Arts en 1793 ;
 Charles Alexandre Lesueur (1778-1846), naturaliste, artiste et explorateur français ;
 Jean-Baptiste Lesueur (1794-1883), architecte français, membre de l'Académie des Beaux-Arts ;
 François-Louis Lesueur (1820-1876), comédien français ;
 Philippe Le Sueur Mourant (1848-1918), écrivain normand ;
 Lucille Fay LeSueur (1904-1977), actrice américaine ;
 Raoul Lesueur (1912-1981), cycliste français ;
 Daniel Lesueur (1952-), journaliste musical, animateur de radio et auteur français ;
 Patrick Lesueur (1952-), illustrateur et dessinateur de bande dessinée français ;
 Jérôme Lesueur, physicien français ;
 Thomas Lesueur (1971-), fonctionnaire français, commissaire général au développement durable ;
 Emily Lesueur (1972-), nageuse synchronisée américaine ;
 Éloyse Lesueur-Aymonin (1988-), athlète française ;

Pseudonyme 

 Marie Lesueur (1799-1890), danseuse française ;
 Chéri Lesueur (1826-ap. 1903), actrice française ;
 Daniel-Lesueur ou « Daniel Lesueur » (1854-1921), femme de lettres et philanthrope française.

Toponyme 

 Rivière Lesueur, affluent québécois des Laurentides.

Patronyme normand